Albert van Schendel (1912-1990), coureur cycliste néerlandais, frère du suivant ;
 Antoon van Schendel (1910-1990), coureur cycliste néerlandais, frère du précédent ;
 Arthur van Schendel (1874-1946), romancier néerlandais ; 
 Michel van Schendel (1929-2005), écrivain et poète québécois ;
 Mira Schendel (1919-1988), artiste peintre et poétesse brésilienne ;
 Petrus van Schendel (1806-1870), peintre néerlandais.